Buchau bezeichnet:
 Bad Buchau, Stadt in Baden-Württemberg
 Bochov, Stadt in Böhmen, Tschechien
 Zacisze (Nowa Ruda), Ortsteil der Stadt Neurode, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Buchau (Dettingen an der Iller), Ortsteil der Gemeinde Dettingen an der Iller, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Buchau (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Buchau (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Buchau (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Buchau (Gemeinde Eben am Achensee), Ort der Gemeinde Eben am Achensee im Achental, Bezirk Kufstein, Tirol
 Damenstift Buchau, reichsunmittelbares Stift (bis 1803) in Bad Buchau, Baden-Württemberg
 Reichsfürstentum Buchau, Fürstentum (1803–1806) der Fürsten von Thurn und Taxis mit Sitz in Bad Buchau
 Buchau (Insel), Insel im Staffelsee in Oberbayern
 Buchau (Admont), Ortsteil von Admont in der Steiermark

Buchau ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Conrad Buchau (1623–1701), deutscher Bildhauer
 Conrad Buchau (um 1600–1657), deutscher Bildhauer
 Johann Conrad Buchau (vor 1682–nach 1703), deutscher Architekt und Bildhauer
 Kurt von Buchau (1863–1918), preußischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Wüstenbuchau
 Buchow